Neville bezeichnet:

 Neville (Name), Personen mit diesem englischen Familiennamen oder Vornamen

Neville ist der Ringname folgender Person:
 Benjamin Satterley (* 1986), siehe PAC (Wrestler)

Orte in Australien:
 Neville (Saskatchewan)

in Frankreich:
 Néville, Normandie
 Néville-sur-Mer, Normandie

in Australien:
 Neville (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Neville (Mississippi)
 Neville (Ohio)

Schiff:
 USS Neville (APA-9), Militärtransporter der US-Marine im Zweiten Weltkrieg

Unternehmen:
 T. Neville & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Neville-Aitken-Schema zur Berechnung der Koeffizienten interpolierender Polynome
 Nevill